Василий Васильевич Роговой (; род. , село Мировка, Кагарлыкский район, Киевская область, УССР, СССР) — украинский государственный деятель и . Занимал посты министра экономики (1998—1999, 2000—2001) и вице-премьера украинского правительства (2001—2002).

Образование 

В 1974 году окончил факультет экономики труда Киевского института народного хозяйства по специальности экономист.

Кандидат экономических наук (1981). Автор более 20 научных трудов.

Трудовая деятельность 

 С 1974 года работал инженером-экономистом Киевского производственного объединения имени Артема, проходил военную службу.
 В 1980-х годах работал в Институте экономики Академии наук Украины.
 1988—1994 — работа в аппарате Кабинете министров Украины.
 1994—1998 — первый заместитель Министра экономики Украины.
 1998—1999 — Министр экономики Украины.
 2000 — первый заместитель Главы Администрации президента Украины.
 2000—2001 — Министр экономики Украины.
 2001—2002 — вице-премьер-министр Украины.
 2003—2004 — советник президента Украины, Уполномоченный Украины по вопросам Содружества Независимых Государств.
 2004—2007 — заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам экономической, социальной и экологической безопасности.
 С 2010 — советник Президента Украины (вне штата).

Советник председателя правления «Дочернего банка Сбербанка России».

Семейное положение 

Украинец. Отец Василий Логвинович (1926) и мать Зинаида Ивановна (1926) — пенсионеры. Жена Светлана Михайловна — кандидат экономических наук, экономист. Сын Михаил (1984).

Награды и звания 
 Полный кавалер ордена «За заслуги» (III — август 1998, II — август 2006, I — август 2013) степеней, орденом Данилы Галицкого (февраль 2008). Заслуженный экономист Украины (февраль 2003).
 Гранд-офицер ордена Заслуг (Португалия, 19 июня 2001)
 Государственный служащий 1-го ранга (с октября 1994).

Примечания 

Министры экономики Украины
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Советники Президента Украины
Вице-премьер-министры Украины
Члены СНБО Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»